El término expolio puede referirse:

 en general, al expolio, el delito de incautación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico sin el permiso de las autoridades;
 en el cristianismo, al expolio, un tema y motivo iconográfico cristiano que presenta a Jesús en el momento en el que es despojado de la clámide (o hábito) que los soldados romanos le habrían puesto tras azotarlo y coronarlo de espinas antes de la Crucifixión;
 a El Expolio, título de varias obras artísticas sobre el tema;
al expolio, los bienes que los obispos dejan a su muerte.